Гонка переслідування на 12,5 кілометрів серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулась 10 лютого. У змаганнях взяло участь 60 спортсменів з 21 країни. місцем проведення гонки став лижно-біатлонний комплекс Лаура. Змагання розпочалися о 19:00 за місцевим часом (UTC+4). Чемпіоном Олімпіади 2010 року у цій дисципліні був шведський біатлоніст Б'єрн Феррі.

Медалісти

Змагання

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті Зимових Олімпійських ігор 

2014 у біатлоні